US Open 1983 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 30 sierpnia a 11 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 103. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 2 001 000 dolarów amerykańskich.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open według lat
1983 w tenisie ziemnym